

Kézilabda 
 Németország
 Bundesliga, férfi bajnokság (első osztály)
 Bundesliga, női bajnokság (első osztály)

Labdarúgás 
 Ausztria
 Bundesliga, férfi bajnokság  (első osztály)
 Bundesliga, női bajnokság  (első osztály)
 Németország
 Bundesliga, férfi bajnokság  (első osztály)
 2. Bundesliga, férfi bajnokság (másodosztály)
 Bundesliga, női bajnokság  (első osztály)
 2. Bundesliga, női bajnokság (másodosztály)